Fernando María Guerrero, een Filipijns dichter
 Fernando Guerrero (voetballer), een Ecuadoraans voetballer
 Fernando Guerrero (voetbalscheidsrechter), een Mexicaans voetbalscheidsrechter
 Fernando Guerrero (bokser), een bokser uit de Dominicaanse Republiek